O Condado de Terekeka  é uma divisão administrativa de Equatória Central, Sudão do Sul. A sede é a cidade de Terekeka, encontrando-se à margem oeste do Nilo Branco e distanciando-se 85 km ao norte de Juba.  Terekeka significa "o esquecido" no dialeto local.

Ver também 
Equatória Central
Condados do Sudão do Sul

Ligações Externas 
Sudão do Sul: Estados e Condados

Referências 

Equatória Central